GRDDL (произносится 'griddle') — формат надстройки для описания ресурсов различных диалектов и языков, рекомендация W3C, которая позволяет пользователям получать RDF триплеты из документов XML, включая XHTML. GRDDL спецификация показывает примеры использования XSLT, обычно этого вполне достаточно, чтобы получить необходимые знания и работы с дополнениями. Вышеуказанный текст одобрен в качестве рекомендации от 11 сентября 2007 года.

Как это работает

XHTML и трансформации 
Документ содержит связанные с ним трансформации, работающие по одному из нескольких алгоритмов.

Например, документ XHTML может содержать следующий код:

<head profile="http://www.w3.org/2003/g/data-view
		http://dublincore.org/documents/dcq-html/
		http://gmpg.org/xfn/11">

<link rel="transformation" href="grokXFN.xsl" />

Использующие документ проинформированы о том, что на данной странице могут быть использованы GRDDL трансформации, с помощью включения соответствующего профиля и атрибутов основного элемента:
http://www.w3.org/2003/g/data-view

Трансформации доступны для одной и более ссылок:
<link rel="transformation" href="grokXFN.xsl" />

Код работает только с XHTML 1.x . Атрибуты профиля были переведены в HTML5, включая XML публикации.

Микроформаты и трансформации профиля 
Если страница XHTML содержит микроформаты, то в большинстве это означает наличие специального профиля.

Например, документ содержащий информацию о hcard должен иметь:
<head profile="http://www.w3.org/2003/g/data-view http://www.w3.org/2006/03/hcard">

Когда получает http://www.w3.org/2006/03/hcard то:

<head profile="http://www.w3.org/2003/g/data-view">

и

<p>Use of this profile licenses RDF data extracted by
   <a rel="profileTransformation" href="../vcard/hcard2rdf.xsl">hcard2rdf.xsl</a>
    from <a href="http://www.w3.org/2006/vcard/ns">the 2006 vCard/RDF work</a>.
</p>

GRDDL пользователь может использовать профиль трансформации для получения всей информации о hcard со страниц на которые адресована ссылка.

XML и трансформации 
Как и в случае с XHTML, GRDDL трансформации могут быть приложены XML документам.

XML трансформации имени 
Подобно трансформации профиля, имя XML может иметь трансформацию связанную с ним.

Это позволяет диалектам XML (к примеру, KML или Atom) работать с RDF.

XML документ просто указывает на имя
<foo xmlns="http://example.com/1.0/{{Недоступная ссылка|date=Февраль 2019 |bot=InternetArchiveBot }}{{Недоступная ссылка|date=Август 2018 |bot=InternetArchiveBot }}{{Недоступная ссылка|date=Май 2018 |bot=InternetArchiveBot }}{{Недоступная ссылка|date=Январь 2018 |bot=InternetArchiveBot }}">
   <!-- document content here -->
</foo>
и при выполнении , http://example.com/1.0/ указывает на имя трансформации.

Подобные средства дают широкую свободу действий с данными XML и позволяет преобразоваться в RDF/XML с минимальными потерями для автора имени.

Вывод данных 
Трансформирование документа означает, преобразование его данных в формат RDF.

Вывод данных производится в базу и осуществляется с помощью запроса в SPARQL.

Дополнительные материалы 
 RDFa, рекомендации W3C для аннотаций к сайтам с данными RDF
 eRDF, альтернатива RDFa

Список литературы

Ссылки 
 W3C GRDDL Specification
 W3C GRDDL Working Group
 W3C GRDDL Primer
 W3C GRDDL Use-Cases

Стандарты W3C
Стандарты на основе XML